Diese Liste verzeichnet jene 734 Fußballspieler, die mindestens ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 18. November 2022.

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder antritt, bzw. das Land, in dem der Spieler geboren wurde. Im Zweifelsfall wurde als Nationalität "deutsch" angegeben.
 Zeitraum: Nennt den Zeitraum zwischen dem ersten und dem letzten Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf.
 Liga: Nennt die Anzahl der Ligaspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolvierte respektive erzielte.
 nicht enthalten: Alle Ligaspiele vor 1947
 Pokal: Nennt die Anzahl der Pokalspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolvierte respektive erzielte. Die Spiele folgender Wettbewerbe sind enthalten:
 DFB-Pokal – 1935 bis heute
 DFB-Ligapokal – 1972/1973
 Niederrheinpokal – 2002 bis 2009
 nicht enthalten: Westdeutscher Pokal, Niederrheinpokal (bis einschließlich 2001/2002), Kreispokal (2002-2004)
 Europa: Nennt die Anzahl der Europapokalspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolvierte respektive erzielte. Die Spiele folgender Wettbewerbe sind enthalten:
 Europapokal der Pokalsieger – 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981
 UEFA-Pokal – 1973/1974, 1974/1975
 Sonstige: Nennt die Anzahl der Spiele bzw. Tore, die der Spieler in folgenden Wettbewerben für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolvierte respektive erzielte:
 Endrunde um die Deutsche Meisterschaft – 1927 bis 1940
 Relegation zur Bundesliga – 2012
 Aufstiegsrunde zur Bundesliga – 1966 und 1971
 Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga – 1994
 nicht enthalten: Aufstiegsrunde zur Oberliga West (1949)
 Gesamt: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Fortuna Düsseldorf absolvierte respektive erzielte:
 S: Spiele
 T: Tore
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Anklicken des Kopfes einer sortierten Spalte kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Farblegende
  = noch im Verein
  = Deutscher Meister
  = DFB-Pokal-Sieger
Anmerkung: Es muss im jeweiligen gewonnenen Wettbewerb mindestens ein Einsatz erfolgt sein.

Liste 
 


Statistik

Spieler nach Herkunftsland

Spieler nach Kontinentalverband

Siehe auch 
 Fortuna Düsseldorf/Namen und Zahlen

Literatur 
 Michael Bolten: Alles andere ist nur Fußball. Die Geschichte von Fortuna Düsseldorf. Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-505-3.

Weblinks 
 Spielerdatenbank auf f95.de
 Spielerdatenbank auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Fortuna Düsseldorf
Dusseldorf Fortuna
Dusseldorf Fortuna
Fussballspieler Dusseldorf Fortuna